Гертель () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Гертель, Бенно (1846—1909) — немецкий музыкальный педагог и композитор.
 Гертель, Готфрид Кристоф (1763—1827) — немецкий музыкальный издатель.
 Гертель, Густав Адольф (1836—1876) — немецкий скрипач и композитор.
 Гертель, Иоганн Кристиан (1697—1754) — баварский  скрипач и композитор.
 Гертель, Казимир Александрович (1889—1938) — советский кинорежиссёр.
 Гертель, Петер Людвиг — немецкий композитор, автор балета «Тщетная предосторожность».
 Гертель, Штефан (род. 1960) — немецкий боксёр легчайших весовых категорий, выступал за сборную ФРГ в конце 1970-х — середине 1980-х годов. Участник летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, бронзовый призёр чемпионата Европы, восьмикратный чемпион национального первенства.